Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Magnanime :
 le , un troisième rang de 74 canons capturé à la Marine française en 1748 ;
 le , un troisième rang de 64 canons lancé en 1780.

Magnanime